Ce nom peut désigner :

Astronomie 
 Autonoé, une des lunes de Jupiter ;

Mythologie 
 Autonoé, une des Néréides ;
 Autonoé, une princesse thébaine, fille de Cadmos, dans la mythologie grecque ;

Zoologie 
 Autonoe, un genre de crustacés.